Semjakin () ist ein russischer männlicher Familienname.

Namensträger 
 Konstantin Romanowitsch Semjakin (1802–1867), russischer General im Krimkrieg 
 Roman Igorewitsch Semjakin (* 1985), russischer Fußballspieler 

Familienname
Russischer Personenname